Konsulat Haiti w Gdańsku (Haitianisches Konsulat in Danzig, Consulado de Haití en Danzig) – haitańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Haiti w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1929. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1929-1939 - Louis Luchtenstein, konsul

Siedziba 
 Jäschkentaler Weg 14-15 (obecnie ul. Jaśkowa Dolina 31), w siedzibie Dampfsăge- u. Pobelwerke Holzgrafhandlung Export S.A. (1929-1939)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Haiti
Haiti
Stosunki polsko-haitańskie